Гретна:

Топонимика
 Гретна — город в Шотландии на границе с Англией. 
 Гретна-Грин — небольшая деревня вблизи Гретны, популярное место свадеб.
 Гретна — город в штате Вирджиния, США. 
 Гретна — город в штате Луизиана, США. 
 Гретна — город в штате Небраска, США. 
 Гретна — город в штате Флорида, США. 
 Гретна — город в области Пембина-Вэлли, в южной части провинции Манитоба на границе Канады и США. 

Другое
 «Гретна» — шотландский футбольный клуб из города Гретна, выступавший в Премьер-Лиге.
 Gretna — род бабочек из семейства Толстоголовки.
 Маунт-Гретна — боро в штате Пенсильвания, США.